Группа компаний «Рекламный дайджест» — томская группа компаний (ранее медиа-холдинг), в состав которой входят СМИ местного и федерального уровня, типография, компании по производству и размещению наружной рекламы, сувенирной продукции, отдел декоративно-прикладного искусства, а также рекламное агентство полного цикла. Основное направление деятельности группы компаний — оказание услуг по производству и распространению рекламы на территории Томска.

Структура группы компаний 
«Рекламный дайджест» представляет собой объединение 14 самостоятельных предприятий, специализирующихся на определенном виде рекламной деятельности. Каждое предприятие, входящее в состав холдинга, проводит относительно независимую финансовую, коммуникационную и распределительную политику, позиционируя себя как отдельную организацию.

Основным способом сбыта услуг являются прямые продажи. Отличительной особенностью группы компаний является одновременное наличие рекламного агентства, продающего все виды услуг холдинга, а также собственных отделов продаж в структуре каждого из 14 подразделений. При этом менеджеры подразделений специализируются исключительно на активных продажах услуг направления, к которому они прикреплены, тогда как универсальные менеджеры агентства обслуживают любое направление деятельности группы компаний.

В структуре группы компаний работает более 300 человек, разброс по специальностям — 16 % менеджеры, 5 % — дизайнеры, 27 % — специалисты, 13 % — топ-менеджеры.

История

Создание 
Официальной датой создания группы компаний считается 17 декабря 1994 года — день выхода первого выпуска бесплатной газеты «Рекламный дайджест» (позже переименована в газету «Реклама» и начала работы собственного отдела доставки, организованного для распространения газеты в жилые дома и организации Томска. Впоследствии отдел доставки преобразуется в отдельное подразделение Direct Mail, специализирующееся на доставке промоматериалов от рекламодателей по жилому сектору города.

Расширение сфер деятельности 
В следующие 15 лет происходит активное расширение сфер деятельности компании. В 1996 году запускается производство наружной рекламы, в 1998 году на базе «Рекламного дайджеста» открывается одна из первых коммерческих типографий в Томске, в 1999 году начинает вещание первая радиостанция холдинга «Дайджест FM» и в составе «Рекламного дайджеста» появляется интернет-отдел. В этом же году компания начинает позиционировать себя как медиа-холдинг (в настоящее время группа компаний). Для получения, обработки и обслуживания заказов создается рекламное агентство, менеджеры которого курируют все направления деятельности холдинга. В 2001 году на частоте 37 ТВК, принадлежащем холдингу, начинает вещание телеканал СТС-Томск.

В 2004 году открывается Фотоцентр «DPI» (Digital Photo Image) — первый и единственный в Томске сертифицированный компанией Kodak профессиональный фотоцентр.

В 2006 году на томский рынок выходит салон «Господин Оформитель», который работает в сегменте производства багетов, рамок и оформления фотографий, картин и других художественных произведений. Фактически багетный салон становится первым подразделением холдинга, деятельность которого направлена на обслуживание конечного потребителя. В 2007 году холдинг покупает франшизу федерального журнала «Дорогое удовольствие» — глянцевого издания формата life-style.

В 2015 году построена уникальная конструкция для видеосъемки — единственная в Сибирском регионе хромакей циклорама. По сути циклорама является конструкцией с плавным переходом между горизонтальными и вертикальными плоскостями, что позволяет создать однотонный фон огромных размеров — 10 метров в ширину, 4,5 метра в глубину и 3,5 метра в высоту. Согласно стандартам современной индустрии кино данная конструкция имеет зеленый цвет, что позволяет снимать сцены с использованием компьютерной графики и анимации. Общая площадь павильона с циклорамой составляет более 200 м². На площадке имеется операторский кран и рельсы, что позволяет производить съемки любой сложности.

В июне 2018 года создается отдел декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Исторические реалии Томска стали основой для идеи проекта «Томская лошадка». Была разработана модель деревянной лошадки и стилевые направления ее росписи: от мотивов томского деревянного зодчества до паттернов с этническими орнаментами.

В 2019 году появляется новый отдел «Digital», занимающийся контекстной и таргетированной рекламой, SMM, медиа посевом и всеми существующими видами интернет-рекламы.

В ноябре 2021 года вышел первый номер журнала The МОСТ. Издание рассказывает об актуальных проблемах, изменениях и последних тенденциях в сфере образования, науки, маркетинга, бизнеса, технологий, дизайна, моды, архитектуры и культуры. Журнал для мыслящих, современных людей, среди которых — владельцы бизнеса, творческие индивиды, пассионарии, интеллигентные личности самых разных профессий и интересов.

Рост подразделений 
Параллельно освоению новых сфер рекламной деятельности наблюдается рост и развитие уже действующих подразделений группы компаний. Собственный радиопроект компании, радиостанция «Дайджест FM», даёт начало радиохолдингу, образующемуся в ходе последовательного приобретения прав на вещание федеральных станций: «Монте Карло» (2000 г.), Хит FM (2002 г.), Эхо Москвы в Томске (2004), Love Radio (2005 г.), Динамит FM (2006 г.), Радио Дача (2009 г.), Юмор FM (2010 г.), Радио «Мир» (2012 г.), «Милицейская волна» (2013 г.) и других. На базе радиохолдинга создается продакшн-студия, специализирующаяся на разработке и производстве аудио-рекламы.

В 2002 году в агентстве «Рекламный дайджест» создается маркетинговый отдел, оказывающий услуги по разработке стратегий продвижения, организации и проведению маркетинговых исследований и BTL-акций для заказчиков холдинга.

В 2004 году издательский дом «Д-принт» открывает новое направление деятельности — производство сувенирной продукции. В 2010 году это направление становится самостоятельным подразделением холдинга.

В 2008 году «Д-принт» проводит полное обновление полиграфического комплекса, приобретая первую в Сибири четырёхкрасочную печатную машину европейской марки Heidelberg и получает статус «Предприятие-партнер».

Компания по производству и размещению наружной рекламы «Street Media» также открывает новое самостоятельное направление — создание навесных фасадов, выставочных павильонов, телестудий, а также производство уличной мебели и малых архитектурных форм, которое получает название «Фасад Мастер».

В 2003 году 37 телеканал прекращает вещание СТС-Томск, компания заменяет его популярным молодёжным каналом MTV-Россия. В 2011 году частота передана телеканалу «Домашний».

В ноябре 2012 года Рекламный Дайджест приобретает городской портал tomsk.ru, в марте 2020 года — радиостанцию «Авторадио-Томск».

Направления деятельности

СМИ 
В ведении холдинга находится несколько видов СМИ: радиостанции, журнал, рекламная газета, а также интернет-ресурсы pogodavtomske.ru, городской информационный портал tomsk.ru.

 Радиохолдинг «Дайджест FM» был основан на базе собственной радиостанции «Дайджест FM», начавшей вещание в 1999 году. В настоящее время радиохолдинг владеет шестью собственными станциями («Авторадио», «Радио Дача», «Радио ENERGY», «Хит FM», «DFM», «Юмор FM») и имеет партнёрские права на местное вещание в эфире ещё девяти федеральных радиостанций на территории Томска, Северска и Томского района («Эхо Москвы», «Радио МИР», «Love Radio», «Радио Искатель», «Наше радио», «Русское радио», «Радио Ваня», «Comedy Radio» и «Радио Jazz»).

 Газета «Реклама» (до 1997 года — «Рекламный дайджест») — еженедельное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Распространяется по жилому сектору и организациям города бесплатно. Получило известность как самое тиражное издание в городе. Количество полос: варьируется от 16 до 68. Тираж: 100 000 экземпляров. Типография: «Советская Сибирь», г. Новосибирск/ Способ распространения: доставка по жилому сектору и организациям, продажа в киосках сети «Роспечать». Цветность полос: цветные и черно-белые. Постоянные рубрики: туризм, мебель, красота и здоровье, окна/двери/конструкции/вакансии, строительно-отделочные материалы, грузоперевозки, электрооборудование, частные объявления и другие. Издание имеет интернет-версию, которая полностью дублирует печатный номер, а также содержит архив выходов газеты в pdf-формате, начиная с ноября 2010 года.

 Журнал «Дорогое удовольствие Томск» — глянцевый журнал формата life-style. В Томске издается и распространяется с июля 2007 года. Основные региональные рубрики: World&Travel, «Отцы и дети», подрубрика «Дресс-код», «Сезон премьер», Body&Beauty, «City Guide», «События», «Модные адреса» и т. д. Тираж: 7000 экземпляров Цветность: полноцветные полосы/ Способ распространения: розничная реализация через сеть киосков «РосПечать» по свободной цене, бесплатное распространение по фитнес-клубам и салонам красоты, адресная рассылка руководителям предприятий и известным персонам города.

 Томский городской портал tomsk.ru

Городской информационный портал Томска. Основные разделы: новости, недвижимость, работа, объявления, бизнес и финансы, афиша, каталог, авто. Способ наполнения разделов контентом разный, нередко участие в его создании принимают рядовые пользователи, для которых доступна возможность оставлять объявления, комментировать новостные статьи, загружать фотографии, участвовать в голосованиях.

 Городской ресурс pogodavtomske.ru

pogodavtomske.ru — справочный интернет-ресурс, содержащий информацию о температуре, облачности, атмосферном давлении, скорости ветра по состоянию на момент посещения сайта, а также прогноз на три и 10 дней. Информация на сайте представлена в виде инфографики, графиков и иконок.

 Интернет-ресурс forum.tomsk.ru (закрыт 1 февраля 2020 г.)
Томский городской форум. Используется как площадка для обсуждения городских вопросов, проблем, а также знакомств и общения. Сообщения форума носят мультимедийный характер (возможно подгружать видео и фото форматы).

 Телевидение
Направление открыто в холдинге с 2001 года и первоначально было представлено телеканалом «СТС-Томск». Позднее произошла замена СМИ на популярный молодёжный MTV-Россия, в 2011 году эфирная частота передана телеканалу «Домашний». А в 2012 году на оставшейся технической базе начал вещание экспериментальный канал «Дайджест ТВ», позиционирующийся как первое интерактивное телевидение в Томске. Поначалу было заявлено, что канал будет доступен для абонентов кабельного телевидения и в сети интернет, однако позднее холдинг отказался от вещания в зоне кабельного ТВ. Канал «Дайджест ТВ» специализировался на трансляции молодёжной музыки и клипов популярных томских групп.

В конце 2013 года было заявлено о запуске интернет-проекта «Живое ТВ».

Полиграфия 
Полиграфическое направление представлено издательским домом «Д-Принт». Предприятие работает на рынке с 1998 года и является одной из первых коммерческих типографий Томска. Специализируется на оказании полиграфических услуг широкого профиля: цифровой оперативной полиграфии, офсетной печати, вырубке, листоподборке, переплете, тиснении, специальной и дополнительной обработки полиграфических изделий, имеет полный комплекс по сборке книг и журналов. Печатает журналы: «Дорогое удовольствие Томск», «Большие Крылья», «Свадьбы в Томске», «Свадьбы в Кузбассе», «Свадьбы в Красноярске», «Человек и тюрьма», «Недра и ТЭК Сибири» и другие специализированные, рекламные и информационные издания Томска и городов соседних областей Сибири.

Наружная реклама 
Направление представляет компания «Street Media», работающая на рынке с 1996 года. «Street Media» начинала с производства наружной рекламы, однако со временем расширяла свою деятельность. Сейчас комплекс услуг компании можно разделить на два направления: проектирование/изготовление наружной рекламы и её размещение.

Изготовление наружной рекламы В комплекс услуг по изготовлению наружной рекламы «Street Media» входит: разработка дизайн-проектов, согласование наружной рекламы, широкоформатная печать, фрезерно-гравировальные работы, изготовление неона. Компания также занимается созданием малых архитектурных форм, уличной мебели, вентилируемых фасадов. В 2009 году «Street Media» выиграла тендер на изготовление и поставку стандартных элементов автозаправочных станций компании «Роснефть», став таким образом единственным подразделением холдинга, география деятельности которого распространилась на всю Сибирь и Дальний Восток.

Размещение наружной рекламы В собственности компании находится около 35 % всех рекламных носителей Томска, в их число входят: билборды размера 3*6 м и 3*12 м, светодиодные экраны, призматроны, установки формата «Сити-борд», брандмауэры, лайтбоксы.

Сувенирная продукция 
Направление было открыто в 2004 году, однако первоначально развивалось в рамках деятельности издательского дома «Д-принт». В 2010 году сувенирный отдел был преобразован в отдельное предприятие холдинга, получившее коммерческое имя «Первая сувенирная компания». Компания специализируется на изготовлении промо-, VIP-сувениров и бизнес-аксессуаров.

Рекламное агентство 
«Рекламный дайджест» — рекламное агентство полного цикла. Создано в 1996 году в связи с возникшей необходимостью принимать и координировать заказы по всем существующим на тот момент направлениям деятельности холдинга. Позднее структура агентства была реорганизована. В настоящее время «Рекламный дайджест» состоит из трёх отделов, каждое из которых возглавляет свой руководитель: отдел по работе с клиентами, отдел по работе со стратегическими клиентами, отдел по работе с VIP-клиентами. С 2002 года в составе агентства появляется маркетинговый центр «Ремарк», позднее переименованный в «Brand Time», оказывающий услуги по разработке, проведению и анализу маркетинговых исследований, а также по проведению промоакций и других форм BTL-рекламы.

Интернет-студия 
Коммерческое название «Solo Web Service», работает на рынке с 1999 года. Первоначально предоставляла услуги по созданию и разработке сайтов. С 2011 года специализируется на производстве и размещении медийной интернет-рекламы, а также поддержке собственных проектов pogodavtomske.ru и forum.tomsk.ru. В ноябре 2012 года под руководство студии был взят и приобретенный медиа-холдингом «Рекламный дайджест» городской портал tomsk.ru, после чего студия стала единственной компанией, обладающей исключительными правами на регистрацию доменных имен в зоне *tomsk.ru.

Отдел доставки 
Одно из первых подразделений холдинга, созданное одновременно с газетой «Рекламный дайджест» для распространения издания по жилому комплексу и организациям города, в связи с тем, что доставка почтой тиража в 100 000 экземпляров оказалась невозможной. Позднее отдел стал работать с внешними заказчиками холдинга, получив коммерческое имя «Direct Mail». В комплекс услуг компании входит персонифицированная рассылка рекламных материалов, курьерская безадресная доставка по офисам и почтовым ящикам, расклейка рекламных объявлений.

Контент-провайдер (направление закрыто) 
Коммерческое название «SMS-Media». Осуществляло свою деятельность с 2004 по (примерно) 2007 годы. Обеспечивало популярным на тот момент мобильным контентом (рингтоны, обои, Java-игры) на конкурентной основе абонентов всех основных провайдеров сотовой связи в Томске и других городах, а также услугами «коротких номеров» подразделения холдинга. Одним из успешных проектов также стал мультимедиа-проект «ТВ-Чат SMS-Media», выходивший в эфир на 37 ТВК (позже на других каналах появились многочисленные «клоны» этого проекта от других контент-провайдеров, не имеющие каких-либо оригинальных и принципиальных отличий от него).

Отдел декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
В отделе работают народные мастера, которые создают изумительные по красоте и оригинальности предметы из дерева. Главная гордость отдела — это проект «Томская лошадка». Помимо лошадок сотрудники создают шкатулки, заколки и другие сувениры. Каждый сувенир — это творческий процесс: появление идеи, вырезка из дерева, роспись изделия вручную.

Digital отдел 
С 2009 года отдел занимается всеми видами интернет-рекламы: настройка контекстной рекламы, сопровождение рекламных кампаний, создание сайтов, оформление и ведение социальных сетей, сбор целевой аудитории из социальных сетей, разработка маркетинговой стратегии.

Социальные проекты 
Группа компаний «Рекламный дайджест» также известна своими социальными проектами, посвящёнными Томску, его истории, архитектуре и развитию города как туристического направления.

Томский карнавал 
Традиционное мероприятие, проводившееся в Томске с 2005 года. Представляет собой театрализованное шествие по главной улице города — проспекту Ленина. В карнавале принимают участие общественные, муниципальные и коммерческие организации, каждая из которых должна представить подвижную платформу, оформленную в соответствии с темой карнавала, заранее объявляемой организаторами. По итогам шествия жюри, в состав которого входят представители администрации, выбирает лучшую колонну, а также короля и королеву карнавала. В положении к карнавалу прописано, что его цель — «укрепление традиции общегородского массового праздника, раскрытие творческого потенциала томичей, организация разнообразного содержательного отдыха молодёжи и взрослых, укрепление межрегиональных и межкультурных связей, формирование позитивного имиджа города». Известно, что инициаторами и организаторами томского карнавала выступил медиа-холдинг «Рекламный дайджест». В дальнейшем компания постепенно передает эти функции администрации Томска, однако руководители и сотрудники медиа-холдинга ежегодно входят в состав жюри конкурса. Тематика карнавалов:
 Карнавал 2005 года — Томск! Молодость! Карнавал!
 Карнавал 2006 года — Парад карнавалов
 Карнавал 2007 года — Карнавальный калейдоскоп 
 Карнавал 2008 года — Деревянный
 Карнавал 2009 года — не состоялся в связи с экономическим кризисом
 Карнавал 2010 года — Золотой шар
 Карнавал 2011 года — Цветочный
 Карнавал 2012 года — Сказочный
 Карнавал 2013 года — Виват, спорт! Виват, Сочи!

Памятник деревянному рублю 
Проект группы компаний «Рекламный дайджест». Деревянный рубль весом 250 кг и высотой более двух метров был установлен на одной из центральных площадей города (пл. Новособорной). Памятник стал подарком компании городу и был приурочен к проведению 3-го «деревянного» Томского карнавала в 2008 году. В ноябре 2008 года деревянный рубль попал в книгу рекордов России как самая большая копия монеты.

Надпись "Я люблю Томск" 
Объемная надпись размером 12х2,7 метров была изготовлена группой компаний «Рекламный Дайджест» в 2017 году в подарок городу и установлена на (пл. Новособорной). В 2013-2014 годах надпись «I love you Tomsk» уже украшала площадь и стала одной из любимых достопримечательностей горожан. С 2017 году признание Томску представлено на русском языке

Издание «Деревянная архитектура Томска» 
В 2010 году медиа-холдинг «Рекламный дайджест» выпускает книгу-альбом, посвящённую Томску и одному из известных брендов города — деревянному зодчеству, цель которого — познакомить читателей с историей основания Томска и развитием деревянного строительства в городе. Издание содержит фотографии наиболее знаменитых из сохранившихся и восстановленных построек XIX—XX вв. и историко-архитектурные комментарии к ним, составленные профессорами Томского государственного архитектурно-строительного университета. Издание было выпущено тиражом 3000 экземпляров, имеются также экземпляры, переведенные на английский и немецкий язык. Проект «Деревянная архитектура Томска» инициировался и координировался генеральным директором медиа-холдинга «Рекламный дайджест» Иваном Пилевиным и директором издательского дома «Д-принт» Евгением Павленко.

Издание «Путеводитель-дайджест по Томску» 
Иллюстрированный путеводитель содержит краткие иллюстрированные сведения о Томске: основные вехи томской истории, легенды и мифы города, деревянное и каменное зодчество, высшие учебные заведения города, творческие люди, а также карты и алфавитный указатель полезных для туристов мест.

Издание «Томская область. Иллюстрированный путеводитель-дайджест» 
Путеводитель погружает в мир увлекательных путешествий по огромной территории, богатой как природными сокровищами, так и историческими событиями, повлиявшими на ход развития страны в целом. Здесь и описание археологических раскопок древних поселений, ранее располагавшихся на территории Томской области, и рассказы о быте, фольклоре, особенностях коренных малых народов Сибири. В справочнике важное место отведено освещению деятельности многочисленных музеев области — хранителей сибирской старины, описанию уникальных природных памятников, многие из которых являются мировым достоянием: например, кедровые леса или крупнейшее на планете Васюганское болото.

Коллекционное благотворительное издание «Марки Томска» 
Коллекция марок была выпущена медиа-холдингом «Рекламный дайджест» совместно с Администрацией города к 400-летнему юбилею Томска и состоит из семи серий: «Исторические деятели Томска», «Памятники архитектуры», «Гербы городов Томской губернии», «Храмы старого Томска», «Памятники и скульптуры», «Храмы современного Томска». По инициативе генерального директора медиа-холдинга «Рекламный дайджест» Ивана Пилевина серия марок была выслана английской королеве Елизавете II. Согласно ответному письму, полученному из Букингемского дворца, «Марки Томска» вошли в Royal Philatelic Collection.

DVD-диски «Воспоминания о родном и близком» 
Диски с серией видеофильмов о старом Томске, выпущенные в 2004 году к 400-летию города. В проект вошли 14 полноценных фильмов продолжительностью от 11 до 30 минут, посвящённых историческим районам города: Воскресенской горе, дому Шишкова, Заозерью, Татарской слободе, Белому озеру, знаменитым купеческим особнякам. Отдельное внимание уделено легенде о Фёдоре Кузьмиче — старце, жившем на территории Томской губернии. Согласно этой легенде старец считается инсценировавшим собственную смерть императором Александром I, оставившим престол и принявшим участь скитальца.

Издание «Большой иллюстрированный словарь „Кедр“» 
Подарочная книга, посвящённая этому уникальному дереву, издана в формате словаря и насчитывает 357 тематических разделов, связанных с кедром. Кроме ценной, а порой уникальной информации о кедре, в книге собрано большое количество фотографий, рисунков и других иллюстраций, делающих её ярким и познавательным изданием.

Издание «Кулайская культура. Путешествие к истокам истории загадочного народа таежного края Западной Сибири» 
Издание об уникальной культуре, которая зародилась и просуществовала в границах современной Томской области в период с середины I тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия н. э., постепенно распространяясь по всей Западной Сибири. Издание в доступной форме рассказывает о кулайской культуре всем, кто интересуется древними археологическими культурами Евразии.

Издание «Томск летописный» 
Книга-альбом - объединение литературного и изобразительного материалов, посвященных теме исторического Томска. Тексты в книге - это фрагменты из старинных грамот, документов, писем, дневников, публикаций в газетах, цитаты из книг, в которых обязательно упоминается Томск. Все они были написаны реальными людьми, так или иначе связанными с этим сибирским городом по жизни, по службе, по работе и даже просто мельком географически. Живой язык личной переписки, торжественный - в царских указах, авторский - в газетных публикациях, деловой - в документах и хрониках. Именно это делает книгу уникальным изданием, наполненным разными ракурсами, с которых можно смотреть на один и тот же город. Книга-альбом богато иллюстрирована старыми фотографиями, рисунками, гравюрами. Литературные описания и художественные виды расположены в хронологическом порядке - от средневековья до XX века. Эта книга своеобразный исторический путеводитель по Томску и его окрестностям.

Издание «Сказания Томской старины» 
Книга-альбом представляет собрание сказов, легенд, мифов о Томске и его окрестностях, иллюстрированных фотографиями, репродукциями картин, гравюр, рисунков. Среди них есть и сказания, посвященные местам, уже канувшим в Лету, - старинным замкам, ритуальным центрам и древним городищам - свидетелям истории Сибири. Собранные в книге материалы, безусловно не исчерпывают темы Томска, но являются лишь частью его богатого культурного наследия.

Издание «Атмосфера Томска» 
Альбом "Атмосфера Томска" (в двух частях) включает фотографии с сюжетами из современной городской жизни, атмосферными зарисовками старинных уголков Томска и самобытными деталями этого провинциального сибирского города. В отличие от первой части «Атмосферы», которая состоит из фотографий разных авторов, все снимки для второй части альбома сделаны одним автором — Александром Петровым. Он хорошо известен томичам и многим, кто никогда не был в Томске, своей любовью к родному городу. Фотографии Александра словно приглашают на прогулку по дорогим его сердцу местам. Лирическим дополнением к колоритным образам города стали цитаты из стихотворений томской поэтессы Татьяны Репиной.

Издание «Искусство XVI - начала XX в. Собрание Томского областного художественного музея» 
Это великолепно иллюстрированное издание было выпущено к 30-летию музея. Здесь представлены наиболее ценные произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства западноевпропейских и русских мастеров XVI - 
XX веков, а также уникальная коллекция икон, хранящихся в Томском областном художественном музее.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Томский городской портал
 Сайт Погода в Томске
 Сайт Книги о Томске
 Сайт Томская лошадка

Компании Томска